Яюк Басукі і Наґацука Кьоко були чинними чемпіонками, але того року не брали участі.

Наоко Кадзімута і Міягі Нана виграли титул, перемігши у фіналі пару Барбара Ріттнер і Домінік Ван Рост з рахунком 6–3, 6–1.

Сіяні пари 
Сіяних чемпіонок виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули.

 Наталія Медведєва /  Лариса Нейланд (півфінал)
 Наоко Кадзімута /  Міягі Нана (чемпіонки)
 Елс Калленс /  Ріта Гранде (чвертьфінал)
 Аннабел Еллвуд /  Александра Фусаї (півфінал)

Сітка

Посилання 
 ANZ Tasmanian International 1997 Doubles Draw 

парний розряд